HMCS Summerside je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Summerside (K141)
 HMCS Summerside (MM 711)

Summerside